Mézières kan syfta på:

Personer 

 Alfred Mézières (1826–1915), fransk journalist, politiker och ledamot av Académie française
 Jean-Claude Mézières (1938–2022), fransk serietecknare
 Philippe de Mézières (omkring 1327–1405), fransk militär, diplomat och författare

Geografi

Frankrike 

 Mézières-sur-Oise – kommun i departementet Aisne, 
 Mézières-sur-Issoire –  kommun i departementet Haute-Vienne, 
 Mézières-sur-Couesnon –  kommun i departementet Ille-et-Vilaine, 
 Mézières-sous-Lavardin – kommun i departementet Sarthe, 
 Mézières-lez-Cléry – kommun i departementet Loiret, 
 Mézières-en-Santerre – kommun i departementet Somme, 
 Mézières-en-Gâtinais – kommun i departementet Loiret, 
 Mézières-en-Drouais – kommun i departementet Eure-et-Loir, 
 Mézières-en-Brenne – kommun i departementet Indre, 
 Charleville-Mézières – kommun i departementet Ardennes, 
 Mézières-au-Perche – kommun i departementet Eure-et-Loir, 
 Mézières-en-Vexin – kommun i departementet Eure, 
 Mézières-sur-Ponthouin – kommun i departementet Sarthe, 
 Mézières-sur-Seine – kommun i departementet Yvelines,

Schweiz 

 Mézières, Fribourg, ort och kommun, 
 Mézières, Vaud, ort,

Se även 
 Maizières